Појам Бил Нај може да се односи на:

Бил Нај (глумац),
Бил Нај (научник),
Бил Нај научник, ТВ емисија